

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Olj“ beginnt.

Olj 



Olja 
 Oljalin, Nikolai Wladimirowitsch (1941–2009), sowjetischer und ukrainischer Schauspieler
 Oljanowska, Ljudmyla (* 1993), ukrainische Geherin
 Oljanowskaja, Walerija Olegowna (* 2001), russische Tennisspielerin

Olje 
 Oljelund, Thea (1921–2012), schwedische Autorin

Olji 
 Oljira, Belaynesh (* 1990), äthiopische Langstreckenläuferin

Olju 
 Oljunin, Nikolai Igorewitsch (* 1991), russischer Snowboarder
 Oljunina, Alewtina Sergejewna (* 1942), russische Skilangläuferin